

Дом Інвалідів — селище, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Дом Інвалідів — селище, Читинський район, Забайкальський край